Las siglas CSF pueden referirse a:

 CSF Group-Navigare, un equipo ciclista profesional italiano con licencia irlandesa.
 Confederación Sudamericana de Fútbol, más conocida como CSF, también llamada Conmebol.
 Líquido cefalorraquídeo (por las siglas de su nombre en inglés, cerebrospinal fluid) líquido incoloro que baña el encéfalo y la medula espinal
 Carpinteros Sin Fronteras, asociación de carpinteros que repiensa una manera sostenible de construir con materiales recuperados.
 Cristianos Sin Fronteras, asociación Pública de Fieles Cristianos Católicos, que surgió en Zamora en 1971.
 Cerealto Siro Foods, empresa multinacional de alimentación con sede en España.

Siglas